Opopesa kan verwijzen naar:

 Oropesa in Peru.
 Oropesa (Spanje)
 Oropesa del Mar